

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 13 августа

Международные 
 Международный день левши.

Национальные 
  — День женщин.
  — начало Обона, праздника поминовения усопших
  — День независимости

Религиозные 
  Православие
 Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня;
 память праведного Евдокима Каппадокиянина (IX в.);
 память мученицы Иулитты Кесарийской (Каппадокийской) (304—305);
 память преподобномученика Дионисия Ватопедского (1822);
 память cвятителя Германа, епископа Осерского (448);
 память священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия (Шеина), архимандрита и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922);
 память мученика Максима Румянцева (1928);
 память священномученика Владимира Холодковского, пресвитера (1937);
 память священномученика Иоанна Румянцева, священноисповедника Константина Разумова, пресвитеров, мученицы Анны Серовой и исповедницы Елисаветы Румянцевой (после 1937).

Именины

Католические 
 Ипполит, Понтиан.

Православные 
Дата дана по новому стилю:

 Мужские
 Антоний (Антон) — мученик Антоний.
 Арсений — Арсений, епископ Никоцминдский.
 Василий — исповедник Василий (Преображенский).
 Вениамин — священномученик Вениамин (Казанский).
 Владимир — священномученик Владимир (Холодковский).
 Геласий (Галасий) — мученик Геласий.
 Георгий (Егор, Егорий) — мученик Георгий.
 Дионисий — преподобномученик Дионисий Ватопедский.
 Евдоким (Авдоким) — праведный Евдоким Каппадокиянин.
 Иоанн (Иван) — священномученик Иоанн (Румянцев), Иоанн, экзарх Болгарский, мученик Ковшаров, Иван Михайлович.
 Иосиф (Иосип, Осип, Есип) — Иосиф Аримафейский (тайный ученик Христа).
 Константин — исповедник Константин (Разумов).
 Максим — мученик Румянцев, Максим Иванович.
 Николай — священномученик Николай (Правдолюбов).
 Сергий (Сергей) — священномученик Сергий (Шеин).
 Стефан (Степан) — преподобный Стефан, князь.
 Юрий — мученик Новицкий, Юрий Петрович.

 Женские
 Анна — мученица Серова, Анна Васильевна.
 Елисавета (Елизавета) — исповедница Румянцева, Елизавета Григорьевна.
 Иулитта (Юлитта Улита) — мученица Иулитта Кесарийская (Каппадокийская).

События 
См. также :Категория:События 13 августа

3114 год до н. э. — начался цикл календаря майя, завершившийся 21 или 23 декабря 2012 года.

До XX века 
 1099 — Пасхалий II был избран римским папой.
 1521 — Эрнан Кортес захватил столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико).
 1672 — Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.
 1727 — День возрождения Братского Единения (Unitas Fratrum). Формальное начало Моравской церкви как независимого течения чешских братьев.
 1762 — в ходе Англо-испанской войны (1761—1763) сдачей города закончилась Осада Гаваны (1762).
 1876 — открытие в Байройте выстроенного по особому плану музыкального театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот и несколько последующих дней состоялось первое исполнение оперного цикла Кольцо нибелунга.
 1883 — в Амстердамском зоопарке по неизвестным причинам умирает последняя квагга.
 1889 — американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

XX век 
 1903 — турецкими войсками подавлено Илинденское восстание и уничтожена Крушевская республика.
 1905 — Норвегия провела референдум о расторжении унии со Швецией.
 1907 — в Нью-Йорке пущено первое такси.
 1912 — французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.
 1913 — в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.
 1914 — в России введена военная цензура.
 1920 — начало битвы Красной Армии за Варшаву, известной также как «Чудо на Висле»
 1932 — в Риме Маркони провёл первое испытание коротковолнового радио.
 1937 — начало Второго Шанхайского сражения (по 26 ноября) — первого крупного военного столкновения между вооружёнными силами Японии и Китая в ходе Японо-китайской войны (1937—1945). Победа японских войск.
 1940 — в вишистской Франции запрещены все масонские ложи.
 1941 — румыно-немецкие войска вышли к Чёрному морю восточнее Одессы и полностью блокировали Одессу с суши.
 1942
 премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби».
 начало работы Манхэттенского проекта.
 1944 — Первое применение танков «Тигр II» на Восточном фронте.
 1945
 всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев.
 запись радиообращения Хирохито к нации, вынесенная из дворца в корзине с бельём. Впервые в истории Японии император обратился к народу; фактическое самоуничтожение статуса.
 1946
 Британскими властями начата депортация из Палестины на Кипр незаконных еврейских иммигрантов.
 В США создана федеральная комиссия по изучению условий жизни индейцев.
 1952 — Германия и Япония вошли в состав Международного валютного фонда.
 1960 — Центральноафриканская Республика получила независимость от Франции.
 1961 — Германская Демократическая Республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.
 1965 — премьерным выступлением группы Jefferson Airplane в Сан-Франциско открылся первый публичный ночной клуб «Matrix».
 1966 — в Тунисе запрещены мини-юбки.
 1990 — президент СССР М. С. Горбачёв подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».
 1996 — Премьера третьего мультфильма диснея Аладдин и король разбойников.
 1997 — правительство провинции Онтарио (Канада) объявило о плане закрытия семи АЭС возле границы с США.
 2000 — в Москве в храме Христа Спасителя открылся юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви (РПЦ).

XXI век 
 2002 — на одном из гавайских островов состоялось бракосочетание знаменитого актёра и дочери «Короля рок-н-ролла» — вступили в законный брак Николас Кейдж и Лиза Мария Пресли.
 2007 — произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург в районе Малой Вишеры, по причине подрыва на путях самодельного взрывного устройства.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 13 августа

До XIX века 
 1311 — Альфонсо XI Справедливый (ум. 1350), король Леона и Кастилии (с 1312).
 1655 — Иоганн Кристоф Деннер (ум. 1707), немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета.
 1700 — Генрих фон Брюль (ум. 1763), первый министр курфюрста саксонского и польского короля Августа III.
 1752 — Мария Каролина (ум. 1814), королева Обеих Сицилий, сестра Марии-Антуанетты.

XIX век 
 1804 — Владимир Одоевский (ум. 1869), русский писатель, философ, князь, основатель российского музыкознания.
 1814 — Андерс Йонас Ангстрем (ум. 1874), шведский физик и астроном, основатель спектроскопии.
 1819 — Джордж Стокс (ум. 1903), английский математик и физик.
 1820 — Джозеф Альберт Альбердингк Тим (ум. 1889), голландский писатель, издатель и художественный критик.
 1827 — Франсиско Гомес де Аморим (ум. 1891), португальский писатель.
 1829 — Иван Сеченов (ум. 1905), русский физиолог, основоположник физиологии труда.
 1836 — Николай Касаткин (ум. 1912), миссионер, первый архиепископ православной церкви в Японии.
 1844 — Иоганн Фридрих Мишер (ум. 1895), швейцарский учёный, открывший нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК.
 1860 — Энни Окли (ум. 1926), американская цирковая артистка-снайпер.
 1866 — Джованни Аньелли (ум. 1945), итальянский промышленник, основавший в 1899 г. фирму Fiat.
 1871 — Карл Либкнехт (убит в 1919), один из основателей Коммунистической партии Германии.
 1872 — Рихард Вильштеттер (ум. 1942), немецкий химик, лауреат Нобелевской премии (1915).
 1873 — Христиан Раковский (расстрелян в 1941), советский политический и государственный деятель, дипломат.
 1888 — Джон Лоуги Бэрд (ум. 1946), шотландский инженер, первым осуществивший телевизионную передачу движущихся объектов.
 1897 — Детлев Вулф Бронк (ум. 1975), американский физиолог, отец биофизики.
 1899
 Илья Иванов (ум. 1967), советский конструктор артиллерийского вооружения, Герой Социалистического Труда.
 Альфред Хичкок (ум. 1980), англо-американский режиссёр, обладатель «Оскара».

XX век 
 1901 — Борис Чирков (ум. 1982), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1902 — Феликс Ванкель (ум. 1988), немецкий инженер, один из изобретателей роторно-поршневого двигателя.
 1906 — Иван Лукинский (ум. 1986), кинорежиссёр («Чук и Гек», «Солдат Иван Бровкин» и др.), народный артист РСФСР.
 1907
 Альфрид Крупп фон Болен унд Гальбах (ум. 1967), последний представитель династии «пушечных королей».
 Тамара Макарова (ум. 1997), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 1912 — Сальвадор Эдуард Лурия (ум. 1991), итало-американский биолог, лауреат Нобелевской премии (1969).
 1913 — архиепископ Макариос III (ум. 1977), первый президент Кипра (1960—1977).
 1918 — Фредерик Сенгер (ум. 2013), английский биохимик, дважды лауреат Нобелевской премии (1958, 1980).
 1920 — Василий Андрианов (ум. 1999), советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 1926 — Фидель Кастро (ум. 2016), кубинский революционер и политический деятель, руководитель Кубы (1959—2008).
 1941 — Эльмира Рагимова, азербайджанская певица, народная артистка Азербайджана.
 1942
 Борис Ноткин (покончил с собой в 2017), советский и российский журналист и телеведущий.
 Юрий Шиллер (ум. 2019), советский и российский кинорежиссёр-документалист.
 1946 — Татьяна Бедова, советская и российская актриса театра и кино.
 1949 — Ирина Долганова, советская и российская актриса театра и кино.
 1959 — Евгений Колчев, современный белорусский скульптор и фотограф.
 1962 — Андрей Соколов, актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист России.
 1963 — Юзеф Вандзик, польский футболист.
 1964 — Александр Никонов, российский журналист, публицист и писатель.
 1965 — Масаси Абэ, японский двоеборец, олимпийский чемпион (1993, 1994, 1995), двукратный чемпион мира.
 1967 — Анна Терехова, актриса театра и кино, заслуженная артистка России
 1968 — Андрей Федорцов, актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 1969 — Мидори Ито, японская фигуристка, чемпионка мира (1989).
 1970
 Илья Шакунов, российский актёр театра и кино.
 Алан Ширер, английский футболист, лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги.
 1971
 Мориц Бляйбтрой, немецкий актёр.
 Владимир Вдовиченков, актёр, заслуженный артист России.
 1972 — Юрий Батурин, российский актёр театра и кино.
 1975 — Кейси Аффлек, американский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар».
  — Екатерина Бужинская, украинская певица, народная артистка Украины.
  — Стас Пьеха, российский певец.
 
 Шани Дэвис, американский конькобежец, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
 Себастиан Стэн, американский актёр румынского происхождения.
 
 Алёна Бондаренко, украинская теннисистка.
 Джеймс Моррисон, британский автор-исполнитель и гитарист.
 
 Женя Гребенников, французский волейболист, олимпийский чемпион (2020)
 Майкен Касперсен Фалла, норвежская лыжница, олимпийская чемпионка (2014), многократная чемпионка мира
  — Лукас Моура, бразильский футболист.
  — Преснель Кимпембе, французский футболист, чемпион мира (2018).
 
 Арина Аверина, российская гимнастка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике.
 Дина Аверина, российская гимнастка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, сестра-близнец Арины.
  — Рики Пуч, испанский футболист.

XXI век 
 2001 — Педер Конгсхёуг, норвежский конькобежец, олимпийский чемпион (2022).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 13 августа

До XIX века 
 1134 — Ирина (р. ок. 1088), жена византийского императора Иоанна II Комнина, православная святая.
 1775 — Михаил Чарторыйский (р. 1696), князь, государственный деятель Речи Посполитой.
 1799 — Василий Баженов (р. 1738), архитектор, один из основоположников русского классицизма.

XIX век 
 1826 — Рене Лаэннек (р. 1781), французский врач и анатом, один из основоположников клинико-анатомического метода в медицине, изобретатель стетоскопа.
 1863 — Эжен Делакруа (р. 1798), французский художник.
 1865 — Игнац Филипп Земмельвайс (р. 1818), венгерский акушер, пионер антисептики.
 1881 — Франческо Сельми (р. 1817), итальянский химик, основоположник коллоидной химии.
 1896 — Джон Эверетт Милле (р. 1829), английский живописец.
 1900 — Владимир Соловьёв (р. 1853), русский философ, поэт, публицист, литературный критик.

XX век 
 1910 — Флоренс Найтингейл (р. 1820), английская медсестра, организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны (1853—1856).
 1912 — Жюль Массне (р. 1842), французский композитор, профессор Парижской консерватории.
 1913 — Август Бебель (р. 1840), немецкий марксист, один из основателей и руководителей СДПГ и II Интернационала.
 1917 — Эдуард Бухнер (р. 1860), немецкий химик и биохимик, лауреат Нобелевской премии (1907).
 1946 — Герберт Уэллс (р. 1866), английский писатель-фантаст.
 1956 — Якуб Колас (р. 1882), белорусский писатель, академик АН Белорусской ССР.
 1963 — Луи Бастьен (р. 1883), французский велогонщик, олимпийский чемпион (1900).
 1969 — Аделина Адалис (р. 1900), русская советская поэтесса, писательница, переводчик.
 1977 — Генри Уильямсон (р. 1895), английский писатель-натуралист.
 1984
 Тигран Петросян (р. 1929), советский шахматист, 9-й чемпион мира.
 Нина Хрущёва (р. 1900), вторая супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва.
 1991 — Павел Морозенко (р. 1939), советский актёр театра и кино, заслуженный артист Украинской ССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. К.Станиславского.
 1998 — Жюльен Грин (р. 1900), французский писатель, романист и драматург американского происхождения.

XXI век 
 2004 — Джулия Чайлд (р. 1912), американская телеведущая, шеф-повар, писательница.
 2016 — Кенни Бейкер (р. 1934), английский киноактёр.
 2020 — Гулназар Келди (р. 1945), советский, таджикский поэт и журналист, народный поэт Таджикистана, член Союза писателей СССР и Таджикистана, член Союза журналистов Таджикистана, известен как автор слов гимна Республики Таджикистан.

Приметы 
 Заговенье перед успенским постом; с этой целью, в этот день ели свежую, пареную и вяленую репу, готовили пироги с репой и репную кашу, пили репный квас.

См. также

Примечания